Сациас — фамилия. Известные носители:

 Сациас, Маринос (род. 1978) — кипрский футболист и футбольный тренер.
 Сациас, Яннис (род. 2002) — кипрский футболист. Сын Мариноса Сациаса.